Joanna − imię

 Joanna (1220-1279) – królowa Kastylii i Leónu
 Joanna – jednostka osadnicza w USA, w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Laurens

 filmy
 Joanna (film 2013) − polski film dokumentalny z 2013 roku, w reżyserii Anety Kopacz
 Joanna (film 2010) − polski dramat wojenny w reżyserii Feliksa Falka
 Joanna (film 2005) (Johanna) − węgierski film dramatyczny w reżyserii Kornéla Mundruczó
 Joanna (film 1968) − brytyjska tragikomedia w reżyserii Michaela Sarne'a
 Joanna (film 1925) − amerykańska komedia romantyczna w reżyserii Edwina Carewe'a

 utwory muzyczne
 Joanna − tytuł piosenki, którą śpiewał i nagrał Włodzimierz Kotarba